1950 Голяма награда на Швейцария е първото състезание за Голямата награда на Швейцария и четвърти кръг от сезон 1950 във Формула 1. Провежда се на 4 юни 1950, на пистата Бремгартен, Берн, Швейцария.

Резултати

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Швейцария